Numunira ist die Sammelbezeichnung für drei Seen im Suco Com (Osttimor):

 Numunira 1, der Lua Ira
 Numunira 2, der Umun Ira
 der Utchan Ira